Le Hong Kong Open 2009 est l'édition 2009 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 25 au .
Nicol David gagne son quatrième Hong Kong Open, en battant Omneya Abdel Kawy en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open masculin 2009

Liens externes 
 

Féminin 2009
Sport en Chine en 2009
2009 à Hong Kong
Sport en octobre 2009
WISPA World Series 2009
Squash en 2009